Grison, nom français d'une espèce de mustélidés : Galictis vittata
 Grisons, nom générique des espèces du genre Galictis, des petits carnivores mustélidés d'Amérique
 Grison, nom donné familièrement à l'âne commun
 Grison : roche de couleur sombre contenant des oxydes de fer, extraite dans le bassin de l'Orne
 le grison, dialecte suisse-allemand de la branche du haut alémanique oriental

Patronyme 

 Claude Grison (1960-), scientifique française

Geoffroy Grison (1972-), producteur de cinéma français ;
Georges Grison (1841-1928), un journaliste et écrivain de langue française ;
Jules Grison (1842-1896), un organiste et compositeur français ;
Laurent Grison (1963-), écrivain français.

Toponyme 

 Le crêt de Grison, un sommet du massif du Jura, dans le canton de Vaud, en Suisse.

Voir aussi 
 Le Canton des Grisons, un canton de Suisse
 La viande des Grisons, une spécialité du même canton.